Yōko Kanno – musicista giapponese
 Yoshihiro Kanno – compositore giapponese
 Masaaki Kanno – ex calciatore giapponese
 Miho Kanno – attrice, cantante, modella e idol giapponese
 Mohamed Kanno – calciatore saudita
 Naoshi Kanno – pilota militare giapponese abbattuto il primo agosto 1945